London Records («Ло́ндон ре́кордз») — британский лейбл звукозаписи, основанный в 1947 году в результате раздела собственности лейбла Decca между его британским и американским филиалами. Все пластинки британской Decca Records выходили в США под маркой London Records; в свою очередь, в самой Великобритании Decca под маркой London Records выпускала по лицензии американские пластинки лейблов Imperial, Chess, Dot, Atlantic, Specialty и Sun.
 
В 1979 году британская Decca Records была приобретена PolyGram и лейбл London Records занял малоприметную нишу. В 1998 году PolyGram была куплена Unversal Music Group, однако лейбл London Records вошёл в состав Warner Music Group, в котором находится до сих пор. Нынешнее полное название компании — «London 90 Records Ltd.».

London Records также принадлежит бо́льшая часть каталога Factory Records (приобретён в 1992 году).

Известные исполнители, записывавшиеся на лейбле 
 A
 All Saints
 The Bachelors
 Bananarama
 Bronski Beat
 Bloodstone
 Blancmange
 Teresa Brewer
 The Communards
 East 17
 Funkapolitan
 Genesis
 Goldie
 Happy Mondays
 Hothouse Flowers
 Faith No More
 Marianne Faithfull
 Fine Young Cannibals
 Jimmy Somerville
 Vera Lynn
 Los Lobos
 Marmalade
 Dannii Minogue
 Moody Blues
 The Nashville Teens
 Onslaught
 Orbital
 Shakespear's Sister
 New Order
 Rolling Stones
 Salt N Pepa
 Savoy Brown
 Michelle Shocked
 Specimen
 Sugababes
 The Communards
 The Korgis
 The Tornados
 The Turtles
 Then Jerico
 Holly Valance
 Voice of the Beehive
 Wet Wet Wet
 ZZ Top

Лейблы звукозаписи Великобритании